Okresní dům může být:

 Okresní dům (Dvůr Králové nad Labem)
 Okresní dům (Hradec Králové) 
 Okresní dům (Kladno)
Okresní dům (Chlumec nad Cidlinou)
 Okresní dům (Nový Bydžov)
 Okresní dům (Slaný)
 Grandhotel a Okresní dům – budova v Pardubicích

Související články 
 Kulturní dům
 Obecní dům
 Společenský dům

Domy
Domy v Česku
Stavby státní správy v Česku